Terik peut désigner :
 Les Terik, une population du Kenya
 Le terik, une langue kalenjin
 Térik est un personnage fictif de l'univers de Faucongris.